TNT je tričrkovni akronim za:
 Trinitrotoluen - eksplozivna kemična spojina,
 Novi tigri Tamila (Tamil New Tigers).
 Turner Network Television - ime kabelske televizije,
 TNT (pošta) - mednarodna ekspresna pošta s sedežem na nizozemski